Мезархия — фигура речи: повторение одного и того же слова или слов в начале и в середине следующих друг за другом предложений. Как правило, употребляется для создания ощущения монотонности текста и одновременно усиливает гипнотический эффект.

Пример:

В одном чёрном-пречёрном лесу
Стоит чёрный-пречёрный дом,
В этом чёрном-пречёрном доме
Стоит чёрный-пречёрный стол…

См. также 
 Троп
 Стиль

Ссылки 
 Словарь литературных терминов

Литература 

 Фигуры речи: терминологический словарь. (М. А. Горте. 2007)
 Словарь литературоведческих терминов. Редакторы-составители Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. М.: Просвещение, 1974.
 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1976.

Риторические фигуры